Місячний сарос 109 — серія місячних затемнень, в якій Місяць перебував у вузлі, що заходить. Вона почалась червня 27 червня 736 року, коли Місяць ледь торкнувся південного краю земної півтіні, і завершилася 8 серпня 1998, коли місяць останній раз торкнувся її північного краю. Серія містила 71 затемнення, які відбувалися через кожні 18 років 11 днів, і тривала 1262 роки.

Серія містила 17 повних затемнень від 27 квітня 1241 до 17 жовтня 1529, 20 часткових перед повними від 22 вересня 880 до 16 квітня 1223 і 19 часткових після повних від 28 жовтня 1547 до 22 травня 1872.

Найдовшим у серії повним затемненням було 35-е, яке відбулось 1 липня 1349 і тривало 99,8 хвилини.

Див. також 
 Список місячних затемнень
 Список місячних саросів

Примітки

Посилання 
 www.hermit.org: Saros 109 

Місячні сароси